Latinski naziv za zviježđe "Rajska ptica"
 Apus (rod), rod ptica iz porodice Apodidae